Сальваторе Брюлло () — італійський ботанік, професор Катанійського університету з 1980 року, викладаючи систематичну ботаніку. Упродовж шести років він був директором кафедри ботаніки в Університеті Катанії.

Він автор таксонів численних сицилійських ендеміків, зокрема: Allium franciniae, Allium lopadusanum, Campanula marcenoi, Chiliadenus bocconei, Desmazeria pignattii, Genista demarcoi, Helichrysum hyblaeum, Helichrysum melitense, Hyoseris frutescens, Limonium aegusae, Limonium lojaconoi, Limonium lopadusanum, Limonium lylibeum, Scilla dimartinoi, Silene hicesiae, Valantia calva.

Деякі публікації

Джерела 

Італійські ботаніки